Eros (god), de Griekse god van de zinnelijkheid, het verlangen naar schoonheid en de lichamelijke liefde
Eros (concept), afgeleid van het Griekse woord voor seksuele liefde, erotiek, als filosofische en psychologische term
Eros (besturingssysteem), een besturingssysteem voor de computer
Eros (film), een film uit 2004 van Steven Soderbergh
Eros (levensdrift) in de psychologie van de driften, zie Sigmund Freud
Eros (planetoïde), een planetoïde
Eros Ramazzotti, een Italiaanse zanger
Eros (album), het aankomende album van Deftones (zomer '08)
Eros (studentenvereniging), faculteitskring van de studenten seksuologie aan de K.U.Leuven
Eros (gerecht), Eros worden ook wel gezien als de griekse versie van noodles
Eros (Louisiana), plaats in de VS

Zie ook
EROS (doorverwijspagina)